20-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 22 по 25 ноября 2012 года во французском Шартре.

Было разыграно 40 комплектов наград (по 19 у мужчин и женщин и в двух смешанных эстафетах ).

Успешнее всего выступили французские пловцы, завоевавшие 29 медалей (из них 12 золотых).

Россиянин Владимир Морозов стал обладателем семи медалей чемпионата (двух золотых, четырёх серебряных и бронзовой).

Медальный зачет

Медалисты

Мужчины 

WR - рекорд мира; ER - рекорд Европы; CR - рекорд чемпионатов Европы, NR - национальный рекорд.
 - Участвовали только в предварительном заплыве, но также получили медаль.

Женщины 

WR - рекорд мира; ER - рекорд Европы; CR - рекорд чемпионатов Европы; NR - национальный рекорд.
 - Участвовали только в предварительном заплыве, но также получили медаль.

Смешанные эстафеты
От команды выступают две женщины и два мужчины в произвольной последовательности

 - Участвовали только в предварительном заплыве, но также получили медаль.

См. также 
 Чемпионат Европы по водным видам спорта 2012

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата 

Спорт во Франции в 2012 году
Чемпионаты Европы во Франции
Ноябрь 2012 года
Плавание
2012
Шартр
Международные соревнования по плаванию во Франции